Giesekus ist der Name von:
 Hanswalter Giesekus (1922–2017), deutscher Physiker und Rheologe
 Ulrich Giesekus (* 1957), deutscher Psychologe